Мин-ди () — имя некоторых китайских правителей:
 Мин-ди (28—75) — император династии Восточная Хань
 Мин-ди (также Вэй Мин-ди) — посмертное имя Цао Жуя (205—239), правившего царством Цао Вэй
 Мин-ди (299—325) — император династии Восточная Цзинь
 Мин-ди (439—472) — император династии Лю Сун
 Мин-ди (452—498) — император династии Южная Ци
 Мин-ди (534—560) — император династии Северная Чжоу

См. также 
 Вэнь Мин-ди
 Сяо Мин-ди
 Чжао Мин-ди
 Минь-ди